Acrotrichis — рід жуків родини перокрилок (Ptiliidae).

Поширення 
Космополітичний рід.

Опис 
Довжина тіла від 0,6 до 1,2 мм. Тіло витягнуте, овальне-циліндричне. Від близьких груп відрізняються виступаючими гострими задніми кутами передньоспинки, матовою поверхнею передньоспинки, 3-члениковою булавою вусиків, розширеними задніми тазиками. Вусики 11-членикові. Надкрила трохи вкорочені, так що ззаду видно два тергіта черевця. Зустрічаються в рослинних рештках у ґрунті, гної, в трутовиках, в гніздах птахів, в мурашниках.

Види 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 }}

Примітки

Посилання 

Перокрилки
Роди твердокрилих